Cypsélos, Kypsélos, Cypsélus, ou Cypsèle (en grec ancien  / ) peut désigner :
 Cypsélos, premier tyran de Corinthe () ;
 Cypsélos fils d'Épytos, roi mythique de Phésane, ville d'Arcadie sur les bords de l'Alphée.